QTH est un  qui signifie « Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d’après toute autre indication) ? » selon le code Q. 

En usage radioamateur, c'est simplement la position géographique.

Notes et références 

Code Q